Windows est un mot anglais qui se traduit littéralement par fenêtres.

Informatique 
 Chez les francophones, ce mot est employé quasiment tout le temps en informatique pour désigner les systèmes d'exploitation Windows  de la société Microsoft, répandus et utilisés sur plus de 90 % des ordinateurs personnels. Il est à noter que le mot windows dans ce cas-ci est au pluriel et prend donc un S. La prononciation correcte de ce mot en anglais est donc « ouine-dauz ». Cette remarque a une importance non négligeable car le mot window au singulier (qui se prononce « ouine-dau ») peut également être employé en informatique dans un sens différent.
 Ainsi les anglophones utilisent le mot window pour désigner une fenêtre (pas seulement au sens informatique, on retrouve le même double sens qu'en français).
 Le mot window peut également désigner X Window System, un système de fenêtrage.
 Le mot Windows désigne aussi une touche présente sur certains claviers informatiques.

En dehors du contexte informatique 

 En aéronautique militaire, le terme anglais windows (en français : paillette) était le nom de code choisi pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner les dispositifs appelés aujourd'hui chaffs), constituant avec la furtivité, la maniabilité, la robustesse et les leurres thermiques, et contre-mesures électroniques un des systèmes de défense passive des aéronefs. Ce sont des systèmes de brouillage et déception radar utilisés depuis 1940, se présentant généralement sous la forme de « papillotes » d'aluminium larguées en vol, afin de perturber la réflexion des signaux radar et dissimuler les vraies cibles que sont les bombardiers au milieu de nuages d'échos parasites. 

 Par analogie, dans le jargon des espions, windows désignent aussi les agents ayant pour mission de noyer les propos d'un opposant au milieu d'un fatras d'âneries pour en neutraliser l'impact en les rendant difficiles d'accès voire inaudibles ;
 Le titre original de Fenêtres sur New York, un film réalisé par le chef opérateur Gordon Willis ;
 Windows, un album de Jon Lord, enregistré en 1974 ;
 Windows, un album de 1976 du groupe Taï Phong ;
 Little Windows, album musical sorti en 2010 ;
 la House of Many Windows, structure troglodytique du comté de Montezuma, dans le Colorado, aux États-Unis.

Homonymie de titre